Весёлый — хутор в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Расположен в западной части Ставропольского края, в пределах Ставропольской возвышенности. Средняя высота над уровнем моря: 394 метра.

Расстояние до краевого центра: 32 км. Расстояние до районного центра: 40 км. Ближайшие населённые пункты: хутора Калюжный, Липовчанский, Стародворцовский.

В окрестностях Весёлого берёт начало балка Свистунова. В 2 км южнее хутора возвышается гора Столовая (500 м н.у.м.).

За пределами хутора находится общественное открытое кладбище.

История 
По информации старожилов, хутор образовался после установления советской власти в Ставропольской губернии:Люди начали приезжать сюда в 1921 году <…>. Первыми приехали братья Иван и Николай Овчаренковы, Константин Николаевич Веткалов, Бобрышов. Построили шалаши, чтобы было где укрыться от непогоды… И зашумела, закипела вокруг работа. Прошло несколько месяцев и здесь организовалась артель…

На километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года населённый пункт подписан как клх. им. Сталина.

Во время Великой Отечественной войны в августе 1942 года был оккупирован немецкими войсками. Освобождён 19 января 1943 года.

Весной 1954 года в хуторе началось радиовещание.

Решением исполкома Михайловского районного совета от 25 апреля 1959 года «населённый пункт, означенный на карте „Колхоз имени Сталина“, Темнолесского сельского Совета, переименован в посёлок имени Сталина».

В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР хутор имени Сталина переименован в Весёлый.

В 1968 году постановлением Ставропольского крайисполкома № 1077 хутор Весёлый Шпаковского района признан «неперспективным». По сведениям администрации Темнолесского сельсовета, он был покинут местным населением.

Согласно данным на 1 января 1983 года, хутор по-прежнему входил в состав Темнолесского сельсовета. На карте Генштаба ВС СССР 1985 года издания для Весёлого указана численность населения около 90 человек.

В 1996—2020 гг. — в составе упразднённого Темнолесского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 67 % населения — кумыки.

По сведениям администрации Темнолесского сельсовета, численность населения хутора составляла: в 2014 году — 59 человек, в 2015-м — 63 человека, в 2016-м — 47 человек, в 2017-м — 42 человека, в 2018-м — 53 человека.

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района
Переименованные населённые пункты России
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина